Rudnjanski rajon (russisch ) ist der Name folgender Verwaltungseinheiten (Rajons) in Russland:
 Rudnjanski rajon (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Rudnjanski rajon (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd